Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2019 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Дамфріс (Велика Британія) з 2 по 6 квітня, Група В Брашов (Румунія) з 1 по 7 квітня 2019 року. Кваліфікаційний турнір пройшов у Кейптауні (ПАР) у січні 2019.

Група А

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Піа Дукарич
 Найкращий захисник:  Хван Чун Кум
 Найкращий нападник:  Піа Прен
джерело: IIHF.com

Група В

Група В (кваліфікація)

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Група В (кваліфікація)   

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2019 у хокеї з шайбою